Sakrau steht für:
 Sakrau (Gogolin), Ortschaft in der Gemeinde Gogolin in der Woiwodschaft Oppeln
 Sakrau (Groß Neukirch), Ortschaft in der Gemeinde Groß Neukirch in der Woiwodschaft Oppeln
 Zakrzów (Opole), Stadtteil Oppelns
 Zakrzów (Kotla), Dorf in der Gemeinde Kotla (Kuttlau), Powiat Głogowski, in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Groß Sakrau
 Klein Sakrau
 Polnisch Sakrau
 Sacrau Turawa
 Sacrow